Scanlan ist der Familienname folgender Personen:
 Emmett J. Scanlan (* 1979), irischer Schauspieler
 James Donald Scanlan (1899–1976), schottischer Geistlicher
 Joanna Scanlan (* 1961), britische Schauspielerin
 Joe Scanlan (* 1961), US-amerikanischer Konzeptkünstler und Hochschullehrer
 John Joseph Scanlan (1906–1997), römisch-katholischer Bischof von Honolulu
 John Joseph Scanlan (Soldat) (1890–1960), australischer Offizier

 Neal Scanlan (* 1961), britischer Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Paulo Scanlan (* 1996), samoanischer Fußballspieler
 Robert H. Scanlan (1914–2001), US-amerikanischer Ingenieur für Aeronautik
 Susie Scanlan (* 1990), US-amerikanische Fechterin
 Teresa Scanlan (* 1993), US-amerikanische Schönheitsköniging
 Tilali Scanlan (* 1999), amerikanisch-samoanische Schwimmerin

Sonstiges:
 Scanlan Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Scanlon